Aubert de Vincelles est le nom de famille complet d’une famille subsistante de la noblesse française.

 Pierre Aubert de Vincelles (1926-1953), est un militaire français mort en Indochine.
 Frédéric Aubert de Vincelles (Frédéric de Vincelles) (1968- ) est le directeur général adjoint de la chaîne W9, filiale du Groupe M6 .

Sources et Références 
 .

Famille noble française